Luiza Spiridon, este o cântăreață de muzică creștină, născută la data de 9 martie 1988, într-o familie de artiști ai muzicii populare românești. A început să studieze vioara la vârsta de 7 ani și jumătate iar de la vârsta de 14 ani a început canto clasic la Liceul de Muzica și Arte Plastice ”Constantin Brăiloiu” din Târgu-Jiu, apoi a continuat cu Facultatea de Muzică, secția Canto Clasic din Craiova. 
În anul 2010 susține primul concert la București, la Sala Radio. De atunci până în prezent a susținut zeci de concerte atât în România cât și în străinătate. În anul 2015 suține un concertul dedicat Nașterii Domnului,  alături de Paula Seling, în Ineu (jud. Arad) și un alt concert în anul 2022, tot împreuna cu Paula Seling (Ineu, jud. Arad). În anul 2009 a înregistrat primul album, Vis de cer. Până în prezent a publicat 13 albume. În anul 2015, Luiza și-a lansat propriul studio de înregistrări Enjoy the Music. În anul 2020 a început să compună, prima piesă este intitulată Cântecul lui Petru. Este organizatoarea concertului ”Lumină din Lumină” (Asociația Amazing Media), prima ediție fiind în anul 2016. În ediția a VI-a a concertului ”Lumină din Lumină” din 2022, a avut-o ca invitată specială pe Paula Seling.

Discografie 

 2009 - Vis de Cer
 2010 - Vis de Zăpadă
 2011 - Vis de copil
 2011 - Cântecul Betleemului
 2012 - Clipe de Veșnicie
 2012 - Dincolo de Cuvinte
 2014 - Adiere de pace
 2015 - Acasă
 2016 - Ecou de Betleem
 2017 - Minunea Iubirii Lui
 2019 - Lumină din Lumină ed. IV (live)
 2023 - Fii fericit!
 2023 - Spune-mi, Doamne!

Note

<https://luizamusic.com/biografie/>
<http://amazingmedia.ro/index.php/despre/>
<https://www.eilandennieuws.nl/nieuws/algemeen/12290/roemeense-zangeres-luiza-brengt-boodschap-van-hoop-in-dirksland>
<https://www.youtube.com/watch?v=V_cBPHtbZa0>
<https://www.youtube.com/user/luizaspiridon>
<https://www.youtube.com/watch?v=05zJUWOjZw8>
<https://www.youtube.com/watch?v=TfYc1svGfp8>
<https://www.youtube.com/watch?v=2fMCYvcZ42U>
<https://www.youtube.com/watch?v=ogDCuCOjHAM>
<https://www.youtube.com/watch?v=VmEKM0_LcvA>